Europejski Komisarz ds. Transportu – członek Komisji Europejskiej. Obecnym komisarzem jest Adina Vălean.

Europejscy Komisarze
Transport w Unii Europejskiej